Becco är en udde i Antarktis. Den ligger i Sydshetlandsöarna. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området.

Terrängen inåt land är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt. Havet är nära Becco åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är Potrzebowski Peak,  meter över havet,  kilometer sydost om Becco. Trakten är glest befolkad. Närmaste befolkade plats är Escudero Station,  kilometer väster om Becco.

Kommentarer

Källor 

Halvöar på Sydshetlandsöarna
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis